Lalli steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Eulalia
 Lalli (Heinrich von Uppsala), finnischer Bauer, der Legende nach Mörder von Heinrich von Uppsala
 Lalli (Kambja), Ort in der Gemeinde Kambja, Kreis Tartu, Estland
 Lalli (Kehtna), Ort in der Gemeinde Kehtna, Kreis Rapla, Estland
 Lalli (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare, Estland

Lalli ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Lalli (* 1987), italienischer Langstreckenläufer
 Blake Lalli (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Domenico Lalli (1679–1741), italienischer Librettist
 Giorgio Lalli (* 1952), italienischer Pilzkundler 
 Viviane Senna da Silva Lalli (* 1957), brasilianische Geschäftsfrau, Schwester von Ayrton Senna

Siehe auch:
 Lali
 Lally